Lucius Cincius Alimentus fou un famós jurista romà.
 Marcus Cincius Alimentus fou tribú del poble el 204 aC.